Der Mitropapokal 1971/72 war die 32. Auflage des Fußballwettbewerbs. Titelverteidiger Čelik Zenica gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen AC Florenz.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 23. August, das Rückspiel am 4. Oktober 1972 statt.

|}

Siehe auch 
 Europapokal der Landesmeister 1971/72
 Europapokal der Pokalsieger 1971/72
 UEFA-Pokal 1971/72

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1971/72 auf www.rsssf.com

1971/72
Fußballsaison 1971/72